Svjetska liga u vaterpolu 2014. 13. je izdanje ovog natjecanja. Branitelj naslova je Srbija. Završni turnir održat će se od 17. do 22. lipnja 2014. u Dubaiju.

Kvalifikacije

Europa 

Europske kvalifikacijske skupine izvučene su 26. rujna 2013. U odnosu na lani nema Turske, Španjolske i Rumunjske, a natječe se Slovačka.

Skupina A

Skupina B

Skupina C

Ostali kontinenti 

Kvalifikacijski turnir za momčadi iz Afrike, Amerika, Azije i Oceanije održat će se od 26. svibnja do 1. lipnja 2014. u kineskom gradu Šangaju. JAR je otkazao nastup tako da su u skupini B igrale dvije kineske reprezentacije.

Skupina A

Skupina B

Izbacivanje

Završni turnir

Skupina A

Skupina B

Izbacivanje

Izvori 

2014
Međunarodna športska natjecanja u UAE